Sigmoideomycetaceae är en familj av svampar. Sigmoideomycetaceae ingår i ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Sigmoideomycetaceae